

Сорренто — місто, штат Луїзіана
 Сорренто — місто, штат Мен
 Сорренто — переписна місцевість, штат Флорида